

Geografia
Bulgaria
 Anton – comune della regione di Sofia
Panama
 Antón – città della provincia di Coclé
Regno Unito
 Anton – fiume dell'Hampshire
Stati Uniti d'America
 Anton – città non incorporata della Contea di Washington, Colorado
 Anton – città della Contea di Hockley, Texas

Musica
 Anton – opera lirica di Cesare Galeotti

Onomastica
 Anton – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Antonio

Persone
 Craig Anton – attore statunitense
 Edoardo Anton – commediografo, sceneggiatore e regista italiano
 Gabriel Anton – neurologo austriaco

Altro
 Anton – supercomputer realizzato per ricerche in biologia e medicina
 Operazione Anton – nome in codice dell'invasione della Repubblica di Vichy da parte di forze tedesche e italiane